Scheldeoord (Gent), een buurt en sociaal woningbouwproject in de Belgische stad Gent
 Scheldeoord (Nederland), een plaats in de Nederlandse gemeente Borsele